Die Big Bash League 2014/15 war die vierte Saison dieser australischen Twenty20-Meisterschaft. Sieger waren die Perth Scorchers, die sich im Finale im Manuka Oval mit 4 Wickets gegen die Sydney Sixers durchsetzten. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die Champions League Twenty20 2015.

Format 
Die acht Franchises spielten in einer Gruppe gegen jedes andere Team jeweils ein Mal. Die ersten vier dieser Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, in denen im Halbfinale und Finale der Sieger ermittelt wurde. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die Champions League Twenty20 2015.

Gruppenphase 
Tabelle

Spiele

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Runde 8

Playoffs

Halbfinale

Finale

Statistiken

Runs 
Die meisten Runs der Saison wurden von den folgenden Spielern erzielt:

Wickets 
Die meisten Wickets der Saison wurden von den folgenden Spielern erzielt:

Einzelnachweise 

2014 15
Australische Cricket-Saison 2014/15